Cesina puede referirse a:

Topónimos 
Cesina es un topónimo de origen longobardo o latín tardío que se utiliza en el sur de Italia, especialmente en Campania. Deriva de la palabra latina caesi y el verbo latino caedere, al que se añade el sufijo longobardo -na.

Personas 
 Familia Cesina, Familia italiana de origen lombardo.